Passarela (moda)
Passarela de pedestres

Ou ainda:
Daniel Passarella
Passarela do samba
Passarela Nego Querido

Desambiguação